Moron může znamenat:
 moron – opuštěný angl. psychiatrický termín, dnes nadávka (podobná čes. imbecil, idiot)
 Moron – píseň kapely Sum 41
 Mörön (Мөрөн) – mongolské město

Podobná hesla
 Moroni
 Mormon